Tarrytown ist der Name mehrerer Orte in den USA:
 Tarrytown (Georgia)
 Tarrytown (New York)
 Tarrytown (Texas)
 Sleepy Hollow (New York) wurde früher North Tarrytown genannt.